Гилберт Тэлбойс (; около 1500 — 30 апреля 1530) — английский аристократ, 1-й барон Тэлбойс из Кайма с 1529 года, муж Элизабет Блаунт. Был верховным шерифом Линкольншира в 1526 году, заседал в Палате общин в 1529 и, возможно, в 1523 году.

Биография 
Гилберт Тэлбойс принадлежал к старинной рыцарской семье, владевшей землями в Дареме и Нортумберленде. Благодаря браку с представительницей семейства Умфравиллей в XIV веке Тэлбойсы приобрели поместья в Линкольншире и права на титулы барона Кайма и графа Ангуса. Гилберт, родившийся примерно в 1500 году, был единственным сыном сэра Джорджа Тэлбойса, шерифа Линкольншира и Нортумберленда, de-jure 9-го барона Кайма, и Элизабет Гаскойн. Его отец в марте 1517 года был признан сумасшедшим и оказался под опекой целой комиссии, включавшей кардинала Уолси и восемь линкольнширских родственников сэра Джорджа.

В 1517 году в числе дворян, служивших Уолси, фигурировал некто Гилберт Тэлбойс; по-видимому, это был будущий барон Тэлбойс из Кайма. В 1519 году или несколько позже (но до 1522 года) Гилберт женился на Элизабет Блаунт — дочери сэра Джона Блаунта и бывшей любовнице Генриха VIII, родившей единственного официально признанного королевского бастарда, Генри Фицроя. Возможно, идея этого брака принадлежала кардиналу. В 1522 году Тэлбойс получил от Генриха VIII поместье Рокби в Уорикшире. К тому моменту он уже был членом комиссии по сохранению мира в Линкольншире и одним из опекунов Джорджа Вернона, позже ставшего его зятем. Возможно, в 1523 году Гилберт заседал в Палате общин в качестве рыцаря от графства Линкольншир. Парламент именно этого созыва принял специальный акт о выделении части земель Тэлбойсов в пожизненное владение жене Гилберта; причиной тому могло быть либо желание короля улучшить положение своей бывшей любовницы, либо стремление Гилберта освободить часть семейных поместий из-под контроля опекунов его отца.

В 1526 году Тэлбойс стал верховным шерифом Линкольншира, в 1527 — одним из джентльменов королевской палаты. В парламенте, работавшем с 3 ноября 1529 года, Гилберт заседал сначала как рыцарь, но ещё до закрытия сессии король пожаловал ему титул барона Тэлбойса из Кайма. Исследователи отмечают, что никаких заслуг новый лорд не имел; своим возвышением он был обязан исключительно заботе короля о бывшей любовнице и о сыне.

15 апреля 1530 года Тэлбойс скончался в возрасте примерно 30 лет. Он был похоронен в церкви города Кайм.

Семья 
В браке Гилберта Тэлбойса и Элизабет Блаунт родились двое сыновей и дочь:
 Элизабет Тэлбойс, 4-я баронесса Тэлбойс из Кайма (около 1520 — около 1563), была замужем дважды: за Томасом Уимбишем (умер в 1553) и Амброузом Дадли. После смерти братьев унаследовала собственность семьи и титул баронессы Тэлбойс из Кайма.
 Джордж Тэлбойс, 2-й барон Тэлбойс из Кайма (около 1523 — 6 сентября 1540).
 Роберт Тэлбойс, 3-й барон Тэлбойс из Кайма (около 1528 — около 26 июня 1542).

Вдова 1-го барона вступила во второй брак — с Эдуардом Клинтоном, 9-м бароном Клинтоном, позже 1-м графом Линкольном. Известно, что перед этим её руки добивался Леонард Грей.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 

Тэлбойсы
Гилберт Тэлбойс
Бароны Англии XVI века
Главные шерифы Линкольншира